Margarete Steiff ist der Name folgender Personen:

* Margarete Steiff (1847–1909), deutsche Spielwaren-Unternehmerin

Margarete Steiff steht für:
 Margarete Steiff GmbH, deutsches Unternehmen, siehe Steiff
 Margarete Steiff (Film), deutscher Fernsehfilm von Xaver Schwarzenberger (2005)